A Temporada da Indy Lights de 1997 foi a décima-segunda na história da categoria.

Teve como campeão o brasileiro Tony Kanaan, da Tasman Motorsports, enquanto seu companheiro de equipe Hélio Castroneves (então Castro-Neves) foi o vice. Outro brasileiro, Cristiano da Matta (Brian Stewart Racing), ficou na terceira posição. Mesmo tendo vencido um GP (o de Detroit), Tony Kanaan foi o piloto mais regular do campeonato (um abandono e 12 vezes na zona de pontuação), garantindo sua promoção à CART em 1998.

Equipes e pilotos 
Todas as equipes correram com chassis Lola T97/20 e motores Buick V6.

Classificação

Ver também
 Temporada da CART World Series de 1997

1997
Indy Lights
Indy Lights
Indy Lights